Francesco Simonetta, meglio noto come Cicco Simonetta – politico, diplomatico e crittografo italiano
 Francesco Simonetta – patriota e politico italiano